Берко́вич — еврейская патронимическая фамилия, а также отчество — от русифицированной формы мужского личного имени Бер (Берка, Берко); встречается также среди сербов и хорватов.

Известные носители

А 
 
 Беркович, Анатолий Александрович (1938—2013) — советский и российский оперный певец.

В 
  — израильский математик.

Г 
 Беркович, Гари (род. 1935) — советский и американской архитектор.
 Беркович, Григорий Борисович (1905—?) — советский живописец и график.

Д 
 Беркович, Дмитрий Анисимович (псевдоним Дмитрий Богемский; 1878—1931) — артист эстрады, писатель, поэт, журналист и общественный деятель.

Е 
 Беркович, Евгений Михайлович (род. 1945) — математик, публицист, историк, издатель и редактор.
 Беркович, Евгения Борисовна (род. 1985) — российский театральный режиссёр.

З 
 Беркович, Звонимир (1928—2009) — хорватский кинорежиссёр, сценарист.

И 
 Беркович, Израил (1921—1988) — румынский еврейский поэт, драматург и переводчик, журналист, актёр, историк театра на идише.
 Беркович, Исаак Яковлевич (1902—1972) — советский композитор и педагог.
 Беркович, Ицхак Дов (1885—1967) — еврейский писатель и переводчик.

К 
 Беркович, Конрад (1881—1961) — американский беллетрист и сценарист.

М 
 Беркович, Марк Исаакович (1914—1986) — советский кинооператор, режиссёр.
 Беркович, Мики (род. 1954) — израильский баскетболист и предприниматель.
 Беркович, Михаил Фадеевич (1929—2008) — российско-израильский журналист, репортёр, публицист и поэт.

С 
 Беркович, Сара Александровна (более известна как Сильвия Эри и Сильвия Беркович; 1922—2015) — канадская художница, дочь А. З. Берковича.
 Беркович, Сэквэн (1933—2014) — канадский литературный и культурный критик, сын А. З. Берковича.

Э 
 Беркович, Элиэзер (1908—1992) — религиозный философ, раввин, теолог, писатель.
 Беркович, Эяль (род. 1972) — израильский футболист и телеведущий.

Ш 
  (1918—1942) — один из организаторов и руководителей комсомольского молодёжного подполья и партизанского движения на территории Пинской области в годы ВОВ.

Двойная фамилия 
 Беркович-Эрко, Мойше (1904—1944) — румынский и французский художник и график.
 Шамалова-Беркович, Юлия (род. 1964) — израильский журналист и политик.

Примечания

См. также